

Patronyme

 Betje Koolhaas (1972-), est une actrice et présentatrice néerlandaise.
 Nicole Koolhaas, (1991- ), est une joueuse néerlandaise de volley-ball.
 Rem Koolhaas, (1944- ), est un architecte-urbaniste néerlandais.
 Teun Koolhaas, (1940-2007), fut un architecte-urbaniste néerlandais.